Форбе́н () — фамилия французского происхождения.

 Форбен, Альфред (1872—1956) — французский филателистический дилер, эксперт, составитель каталогов.
 Форбен, Клод (1656—1733) — французский дворянин и флотоводец.
 Форбен, Огюст де (1777—1841) — французский художник, археолог и литератор; второй директор Луврского музея.

См. также 
 Бронепалубные крейсера типа «Форбин»
 Форен